Lombeek peut se rapporter à:
 Lombeek-Sainte-Catherine, dans la commune de Ternat (Belgique).
 Borchtlombeek, une section de Roosdaal.
 Lombeek-Notre-Dame, une section de Roosdaal.
 Oplombeek, un hameau de la commune de Gooik.
 Lombeek (ruisseau), un ruisseau en Belgique.

Gare
Gare de Essene-Lombeek

Référence 

Homonymie